Сучьяте () — топоним, встречающийся в Центральной Америке. В переводе с языка науатль означает вода цветов.

 Сучьяте (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в городе Сьюдад-Идальго.
 Сучьяте (посёлок) — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Сучьяте, с населением 658 человек.
 Сучьяте (река) — река, берущая своё начало в горах Гватемалы и впадающая в Тихий океан.